

Musica

Album 
Afrodisiac – album di Fela Kuti del 1971
Afrodisiac – album dei The Main Ingredient del 1973
Afrodisiac – album di Rastine del 1992
Afrodisiac – album dei The Veldt del 1994
Afrodisiac – album di Willy Chirino del 2001
Afrodisiac – album di Brandy del 2004

Singoli 
Afrodisiac – album dei Powder del 1995
Afrodisiac – singolo di Brandy del 2004